Мягкий — фамилия. Известные носители:
 Мягкий, Алексей Григорьевич (1877—?) — член Государственной думы 2-го и 3-го созывов от Томской губернии.
 Мягкий, Виктор Иванович (1918—1982) — советский украинский актёр театра и кино.
 Мягкий, Михаил Васильевич (1922—1943) — красноармеец, герой Советского Союза.